KGW steht für:

 KGW Schweriner Maschinen- und Anlagenbau
 Kopernikus-Gymnasium Walsum
 Keplers Gesammelte Werke, die Casparsche Ausgabe der Werke von Johannes Kepler
 Knotenvermittlungsstellen-Gruppenwähler, Wahlstufe im Telefonfernverkehr mit Motor-Drehwählern
 Konsumgenossenschaft Wien und Umgebung
 Kritische Gesamtausgabe, die Colli-Montinari-Ausgabe der Werke Nietzsches, siehe Nietzsche-Ausgabe
 Kriegsgefangenenwesen bei der deutschen Wehrmacht
 Kopernikus-Gymnasium Wasseralfingen
 Kärntner Grenzweg

Abkürzung